Indyjska Partia Sprawiedliwości
 Socjaldemokratyczna Partia Sprawiedliwości (Uzbekistan)
 Socjalistyczna Partia Sprawiedliwości (Szwecja)
 Partia Sprawiedliwości (Argentyna)
 Partia Sprawiedliwości (Azerbejdżan)
 Partia Sprawiedliwości (Dania)
 Partia Sprawiedliwości (Ghana)
 Partia Sprawiedliwości (Indie)
 Partia Sprawiedliwości (Indonezja)
 Partia Sprawiedliwości (Kosowo)
 Partia Sprawiedliwości (Malediwy)
 Partia Sprawiedliwości (Nigeria)
 Partia Sprawiedliwości (Pakistan)
 Partia Sprawiedliwości (Singapur)
 Partia Sprawiedliwości (Tadżykistan)
 Partia Sprawiedliwości (Turcja)
 Partia Sprawiedliwości (Wielka Brytania)